4. међузонски шаховски турнир - одржан је у Порторожу од 4. августа до 12. септембра 1958године. Сви учесници њих 21, су најбоље пласирани са зонских турнира. Због одбијања учешћа Самјуела Решевског на овом турниру, заменио га је  Џејмс Шервин из зоне САД. 

Прва шесторица са овог турнира стекли су право учешћа на  турнир кандидата 1959, год.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 145. — 120 000 экз.
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 599. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Спољашње везе 
 Партије са Међузонског турнира у шаху, Порторож, 1958

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Југославији
Шах у 1958.